Klaver ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse Klaver (* 1986), niederländischer Politiker
 Karel Klaver (* 1978), niederländischer Hockeyspieler
 Lieke Klaver (* 1998), niederländische Sprinterin
 Melody Klaver (* 1990), niederländische Schauspielerin
 Mien Schopman-Klaver (1911–2018), niederländische Leichtathletin